

Persone 
 Sam Collins (1887–1949) – musicista statunitense
 Sam Collins (1960 circa) – sciatore statunitense
 Sam Collins (1977) – calciatore e allenatore di calcio britannico
 Sam Collins (1982) – scacchista irlandese
 Sam Collins – attore